14-ото Световно първенство по лека атлетика се провежда в Москва, Русия от 10 до 18 август 2013 на стадион Лужники.

Избиране на домакин 
Кандидати за домакинстване на първенството са Барселона, Бризбейн, Москва и Гьотеборг. Гьотеборг се отказват от кандидатурата си поради отрязване на парите за организиране. На 27 март 2007 IAAF обявява Москва за домакин на първенството.

Програма

Таблица по медалите

Медалисти

Мъже

Писта

Секторни

Жени

Писта

Секторни

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Официален сайт на IAAF
 Нормативи за участие (PDF)

2013
Спорт в Москва